Gugganig ist der Familienname folgender Personen:

 David Gugganig (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Lukas Gugganig (* 1995), österreichischer Fußballspieler